Хилвју има више значења:
 Хилвју (Илиноис)
 Хилвју (Кентаки)